Die Liga Futebol Amadora Primeira Divisão 2018 war die dritte Spielzeit der höchsten osttimoresischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2015. Die Saison begann am 3. März und endete am 29. Juli 2018. Titelverteidiger war Karketu Dili.

Meister 2018 wurde Boavista FC, während DIT FC und Cacusan CF in die Liga Futebol Amadora Segunda Divisão absteigen mussten.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 14 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison stiegen die zwei Vereine mit den wenigsten Punkten in die zweitklassige Segunda Divisão ab.

Teilnehmer und Spielorte 
Der DIT FC und Atlético Ultramar stiegen als die jeweiligen Gruppensieger der Segunda Divisão 2017 in die Primeira Divisão auf. Für den DIT FC ist es die erfolgreiche Rückkehr nach dem Abstieg in der Saison 2016. Atlético Ultramar spielt erstmals in der Primeira Divisão. Die beiden Mannschaften ersetzen die Absteiger in die Segunda Divisão, den FC Zebra und den FC Porto Taibesse. Der FC Zebra kehrte damit nach nur einer Saison in die untere Liga zurück. Für den FC Porto Taibesse ist es die erste Saison in der Segunda Divisão.

Gespielt wird in den Stadien von Dili, Baucau und Maliana.

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2018 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018